Tongue – fiume del Nord America
 Tongue – singolo dei R.E.M.
 Tongue – villaggio costiero nel nord ovest delle Highlands, in Scozia
 Tongué – comune del Mali